Coorte – unità militare dell'antica Roma
 Coorte – in biologia, uno dei livelli di classificazione scientifica degli organismi viventi, ora obsoleto
 Coorte – in statistica, gruppo di persone che condividono una relazione ad un evento accaduto nello stesso periodo di tempo
 Coorte – in epidemiologia, forma di ricerca osservazionale e longitudinale, che mira ad istituire in modo analitico un nesso di causalità tra eventi ai quali un dato gruppo di individui è stato esposto e la condizione di salute di questi individui